Příjmení Pořízka nosí více významných osobností:

 Jiří Pořízka (* 1940) – pracovník v oblasti etiky a literát
 Lubi Pořízka (* 1930) – český umělecký fotograf
 Vincenc Pořízka (1905–1982) – český římskokatolický duchovní a průkopník české indologie
 Pavlína Pořízková (* 1965) – americká modelka českého původu
 Barbara Pořízková (* 1968) – česká soudkyně, členka Nejvyššího správního soudu ČR
 Petr Pořízka (* 1974) – český lingvista, bohemista a vysokoškolský pedagog